W Polsce
 Jakubów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice
 Jakubów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica
 Jakubów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody
 Jakubów – część wsi Kiki w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Jakubów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Jakubów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy
 Jakubów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Jakubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Jakubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 Jakubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn
 Jakubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Jakubów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Jakubów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Jakubów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

 Jakubów – gmina
 Jakubów – gromada

 Inne
 Jakubów – historyczna nazwa litewskiej wsi Jokūbava
 Jakubów – polska nazwa łotewskiego miasta Jēkabpils
 Jakubów – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim

 Zobacz też
 Jakubkowice, Jakubkowo, Jakubowice, Jakubkowo,  Jakubowo, Jakubkówka, Jakuby